Otto Techow ist der Name folgender Personen:

* Otto Techow (Politiker) (1806–??), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Otto Techow (Architekt) (1848–1919), deutscher Architekt